Der Rogers Cup 2017 war ein Tennisturnier, das vom 7. bis 13. August 2017 in Montreal stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2017 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In der laufenden Saison war es das sechste von neun Turnieren der Kategorie ATP World Tour Masters 1000. Parallel dazu fand in Toronto auch der Rogers Cup 2017 der Damen statt.

Titelverteidiger im Einzel war Novak Đoković, im Doppel gewannen im Vorjahr Ivan Dodig und Marcelo Melo den Titel.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 56 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 24 Paaren. Die acht topgesetzten Spieler im Einzel bzw. Paarungen im Doppel erhielten jeweils ein Freilos in der ersten Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 4.662.300 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 5.275.595 US-Dollar.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 5. und 6. August 2017 statt. Ausgespielt wurden sieben Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb gelten je Spieler.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers (englisch)
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 112 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 97 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 82 kB)

ATP World Tour 2017
Tennisturnier in Montreal